Сан-П'єтро-аль-Танагро — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.
 Сан-П'єтро-Авеллана — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Ізернія.
 Сан-П'єтро-ді-Фелетто — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Сан-П'єтро-ін-Гу —  муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя.
 Сан-П'єтро-ін-Каріано — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона.
 Сан-П'єтро-ін-Черро — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція П'яченца
 Сан-П'єтро-Мозеццо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.
 Сан-П'єтро-Муссоліно — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.

церква  

 Сан-П'єтро-ін-Вінколі — одна із семи великих (паломницьких) базилік Риму.
 Сан П'єтро ін Монторіо — титулярна церква на схилі пагорба Янікул у місті Римі.